Leeuwenpoort (Jeruzalem), stadspoort van de Oude Stad van Jeruzalem
 Leeuwenpoort (Mycene), prehistorische poort in Mycene